L'Ultime Combat est le douzième tome de la série Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian. Il est paru le .

Résumé 
Tout est-il perdu ? Tara Duncan est épuisée. La puissance de sa terrible magie la met en première ligne pour lutter contre la comète qui tente toujours de dévaster les planètes des démons et d'en collecter les âmes. Lentement, mais surement, les sorceliers plient sous les assauts incessants. Et les choses se compliquent, lorsque la reine des elfes est assassinée dans le palais de Tingapour. Qui veut empêcher la reine de parler, et pourquoi ? Sans compter que l'histoire d'amour entre Tara et Cal est suffisamment fragile pour que la jeune femme doute. Robin parviendra-t-il à reconquérir le cœur de la belle héritière ?

Envoyés en mission dans l’espace profond, Tara, le magicgang, mais aussi Archange, Maître Chem, Mourmur Duncan, Mara et Selenba, vont déterrer un secret enfoui depuis plus de cinq mille ans. Par une ironie du sort, Tara sera-t-elle sauvée par son pire ennemi, Magister ? Ou alors est-ce encore un coup tordu du Sangrave pour dominer l’univers ?

L’ultime combat vient de commencer. Et tous ne survivront pas.

Voir aussi 
 Fiche descriptive sur amazon

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2014
Tara Duncan